Сезон 2014/15 — 100-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 23-й в Премьер-лиге, а также 109-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Samsung. Комплект домашней формы был презентован на сайте «Челси» 4 апреля. Домашний комплект представляет собой форму синего цвета с поперечными полосами более темного цвета. Вдохновением для дизайна послужили образцы формы 1980-х и 1990-х годов. Выездная форма была презентована на сайте 21 мая. Выездной комплект представляет собой форму жёлтого цвета. Третий комплект был обнародован 23 июля. На переднем плане футболки графика в виде звуковой волны. Новая форма выполнена в свежем, молодёжном дизайне.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Команда U-21s 

Источник: Профиль команды U-21s

Команда U-18s 

Источник: Профиль команды U-18s

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 87 000 000

Зима 

Общие расходы:  £ 26 250 000

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 76 100 000

Зима 

Общие доходы:  £ 36 360 000

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  87 000 000

Зима:  26 250 000

Всего:  113 250 000

Доходы 
Лето:  76 100 000

Зима:  36 360 000

Всего:  112 460 000

Прибыль 
Лето:  10 900 000

Зима:  10 110 000

Всего:  790 000

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|-
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

В матче 7 тура с Арсеналом (2:0) Чех вышел на замену вместо Куртуа на 24 минуте

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб 
 По данным официального сайта.

Тренерский штаб

Другая информация 

 (до 22.10.2014)

Соревнования

Общее

Товарищеские матчи

Предсезонные

Постсезонные

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2014/15 — 23-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начался 18 августа 2014 года и закончился 24 мая 2015 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв 3-е место по итогам прошлого сезона 2013/2014 «Челси» автоматически получил право участвовать в групповом этапе турнира. Жеребьевка группового этапа прошла 28 августа 2014 года в Монако. «Челси» попал в одну группу с чемпионом Словении «Марибором», вице-чемпионом Португалии «Спортингом» и занявшим 3-е место в чемпионате Германии «Шальке 04»

Группа G 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2014/15

Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2014/15

1/8 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 

2014/2015
2015
Челси